Осетин может означать:

 Осетин — человек, принадлежащий народу Осетины.
 Осетин — село в Адамовском районе Оренбургской области.